Messner puede referirse a:
 Fritz Messner
 Günther Messner (1946 - 1970), un alpinista y explorador italiano, hermano de Reinhold.
 Sentiero attrezzato Günther Messner
 Heinrich "Heini" Messner (* 1939, Obernberg am Brenner), un esquiador alpino austriaco.
 Johnny Messner
 Maria Messner
 Reinhold Messner (* 1944), alpinista italiano
 The Unauthorized Biography of Reinhold Messner
 Messner Mountain Museum, Castel Firmiano, Bolzano
 Zbigniew Messner

 6077 Messner